El Clàssic d'Auckland 2013, també conegut com a ASB Classic 2013, una competició tennística femenina sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 31 de desembre i el 5 de gener de 2013 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

La tennista de zimbabwesa Cara Black va guanyar el primer torneig que va disputar després d'un any i mig fora del circuit a causa de quedar embarassada del seu primer fill.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013